Каби́ров (Каби́рова) — тюркоязычная фамилия. 

Известные носители:

Кабиров 
 
 Кабиров, Мухиддин Тиллоевич (род. 1965) — таджикский политический деятель, председатель Партии исламского возрождения Таджикистана.
 Кабиров, Рашид Гаязович (род. 1963) — советский боксёр.
 Кабиров, Рашит Наимович — солист, концертмейстер оркестра, заслуженный артист России.
 Кабиров, Ришат Фуатович (1952—2015) — советский и российский баскетбольный тренер и педагог.
 Кабиров, Фирдаус Зарипович (род. 1961) — российский автогонщик, заслуженный мастер спорта России.

Кабирова 
 Кабирова, Лютфия Рашиджановна (1932—2013) — таджикская советская оперная певица (сопрано). Народная артистка СССР.

См. также 
 Кибиров